Фатехпур:

 Фатехпур — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Фатехпур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.